{{Письменник
|ім'я = Джейсон Аарон
|оригінал імені = 
|підпис = Джейсон Аарон, 3 жовтня 2006.
|місце народження = Джаспер, Алабама, США<ref>{{Cite web|url=http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=31768|title=WC11: Aaron gets "Scalped|date=2011-04-08|website=Comic Book Resources|language=en|accessdate=2022-09-17|archiveurl=https://web.archive.org/web/20111104143953/http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=31768|archivedate=2011-11-04}}</ref>
|alma mater = Вища школа округу ШелбіУніверситет Алабами в Бірмінгемі
|жанр = комікс
|нагороди = Премія Ейзнера найкращому письменнику (2016)
}}
Джейсон Аарон (;  28 січня 1973, Джаспер) — американський автор коміксів, відомий своєю роботою над серіями коміксів «Thor», «The Other Side», «Scalped», «Ghost Rider», «Wolverine» та «PunisherMAX». Раннє життя 
Джейсон Аарон народився в Джаспері, штат Алабама. Джейсон захоплювався своїм братом Ґуставом Гасфордом, автором напівавтобіографічного роману «The Short-Timers» (1979), за яким базувався художній фільм «Суцільнометалева оболонка» (1987). Аарон ще в дитинстві вирішив, що хоче писати комікси. Його батько скептично ставився до цього захоплення.

Аарон закінчив середню школу округу Шелбі. Навчався в Алабамському університеті в Бірмінгемі, який закінчив як бакалавр мистецтв з англійської мови.

 Кар'єра 
Кар'єра Джейсона Аарона розпочалась у 2001 році, коли він переміг у конкурсі Marvel Comics (пошук талантів) за допомогою свого сценарію коміксу про Росомаху на вісім сторінок. Його історія була опублікована у коміксі «Wolverine» #175 (червень 2002).

У 2006 році Аарон опублікував свою першу велику роботу через видавництво Vertigo. Це був комікс про війну у В'єтнамі «The Other Side», яка була номінована на Eisner Award. Подальша співпраця Джейсона Аарона і Vertigo призвела до появи серії коміксів «Scalped».

У 2007 році Аарон написав «Ripclaw: Pilot Season» для Top Cow Productions. Пізніше того ж року редактор Marvel Аксель Алонсо, якого вразили «The Other Side» і «Scalped», найняв Аарона для написання коміксів про Росомаху, Чорну пантеру і Примарного вершника. Комікси про останнього почали публікуватися у квітні 2008 року.

У січні того ж року він підписав контракт з Marvel Comics, У липні він написав спеціальний випуск про лиходія Пінгвіна для серії «Joker's Asylum».

У 2007 році Аарон повернувся до персонажа Росомахи з серією «Wolverine: Weapon X». У 2010 році серія була знову запущена, але вже як просто «Wolverine». 2011 рік ознаменувався для автора початком роботи над серією коміксів «The Incredible Hulk», а 2012 — над «Thor: God of Thunder» Джейсон Аарон та художник Майк Деодато співпрацювали над обмеженою серією «Original Sin» у 2014 році.

Починаючи з 2017 року, Аарон писав комікси для Marvel Comics зі всесвіту «Star Wars», сюжет якого, відбувався між «Зоряні війни: Нова надія» та «Зоряні війни: Імперія завдає удару у відповідь», а також продовжував свою роботу над «Thor», «Doctor Strange», та серією «Southern Bastards» з художником Джейсоном Латуром та «The Goddamned» з Р. М. Гуєрою для видавництва Image. У 2018 році він перезапустив серію «Thor» разом з Майком дель Мундо та «The Avengers» з Едом Макгіннесом. Аарон та Махмуд А. Асрар працювали над серією «Conan the Barbarian», коли Marvel Comics повернула собі ліцензійні права на персонажа у 2019 році.

На Comic Con у Сан-Дієго у 2019 році було оголошено, що серія коміксів Джейсона Аарона «Thor», де зображена Джейн Фостер, яка набуває мантію Бога грому, буде основою для майбутнього фільму «Тор: Кохання та грім», який вийде приблизно у 2022 році.

 Особисте життя 
Аарон переїхав до Канзас-Сіті, штат Канзас.

Джейсон Аарон пристрасний поціновувач футболу. Він є фанатом футбольної команди Alabama Crimson Tide.

Тема релігії у творчості Джейсона Аарона не на останньому місті. Коментуючи релігійні теми, що проходять через його творчість, Аарон каже, що був вихований південним баптистом, але з того часу відмовився від релігії.

 Нагороди та номінації 

 Номінований: Eisner Award 2007. Найкраща мінісерія — «The Other Side»;
 Номінований: Eisner Award 2015. Найкращий письменник;
 Номінований: Eisner Award 2015. Найкраща триваюча серія — «Southern Bastards»;
 Одержувач: Harvey Award 2015. Найкраща нова серія — «Southern Bastards» 2015 року;
 Номінований: Harvey Award 2015. Найкращий письменник;
 Одержувач: Eisner Award 2016. Найкраща триваюча серія — «Southern Bastards»;
 Одержувач: Eisner Award 2016. Найкращий письменник;
 Одержувач: Inkpot Award 2016.

 Бібліографія 

 DC Comics 

 The Other Side #1–5 (with Cameron Stewart, Vertigo, 2006) collected as The Other Side (tpb, 144 pages, 2007, ISBN 1-4012-1350-2; hc, Image, 2017, ISBN 1-5343-0222-0)
 Scalped (with R. M. Guéra, John Paul Leon (#12), Davide Furnò (#18–20, 36–37, 44), Francesco Francavilla (#27), Danijel Žeželj (#35) and Jason Latour (#43), Vertigo, 2007–2012) collected as:
 Book One (collects #1–11, hc, 296 pages, 2015, ISBN 1-4012-5091-2; tpb, 2017, ISBN 1-4012-7126-X)
 Book Two (collects #12–24, hc, 320 pages, 2015, ISBN 1-4012-5425-X; tpb, 2018, ISBN 1-4012-7786-1)
 Book Three (collects #25–36, hc, 256 pages, 2015, ISBN 1-4012-5858-1; tpb, 2018, ISBN 1-4012-8156-7)
 Book Four (collects #37–49, hc, 352 pages, 2016, ISBN 1-4012-6144-2; tpb, cancelled, ISBN 1-4012-8539-2)
 Book Five (collects #50–60, hc, 128 pages, 2016, ISBN 1-4012-6363-1; tpb, cancelled, ISBN 1-4012-8848-0)
 Friday the 13th: How I Spent My Summer Vacation #1–2 (with Adam Archer, Wildstorm, 2007) collected in Friday the 13th: Book Two (tpb, 160 pages, 2008, ISBN 1-4012-2003-7)
 Hellblazer #245–246: "Newcastle Calling" (with Sean Gordon Murphy, Vertigo, 2008) collected in John Constantine, Hellblazer Volume 21 (tpb, 352 pages, 2019, ISBN 1-4012-9212-7)
 Joker's Asylum: Penguin (with Jason Pearson, one-shot, 2008) collected in Joker's Asylum Volume 1 (tpb, 128 pages, 2008, ISBN 1-4012-1955-1)
 American Vampire Anthology #1: "Lost Colony" (with Declan Shalvey, Vertigo, 2013) collected in American Vampire Volume 6 (hc, 144 pages, 2014, ISBN 1-4012-4708-3; tpb, 2014, ISBN 1-4012-4929-9)

 Marvel Comics 

 X-Men:
 Wolverine by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 1 (tpb, 392 pages, 2013, ISBN 0-7851-8541-0) includes:
 Wolverine vol. 2 #175: "A Good Man" (with UDON Studios, Aaron's first published work — a co-feature, 2002)
 Wolverine vol. 3:
 "The Man in the Pit" (with Howard Chaykin, in #56, 2007)
 "Get Mystique!" (with Ron Garney, in #62–65, 2008)
 "A Mile in My Moccasins" (with Adam Kubert, in #73–74, 2009)
 Wolverine: Manifest Destiny #1–4 (with Stephen Segovia, 2008–2009)
 Wolverine: Weapon X (with Ron Garney, Yanick Paquette (#6–9), C. P. Smith (#10) and Davide Gianfelice (#16), 2009–2010) collected as:
 Wolverine by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 1 (includes #1–5, tpb, 392 pages, 2013, ISBN 0-7851-8541-0)
 Wolverine by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 2 (collects #6–16, tpb, 320 pages, 2014, ISBN 0-7851-8576-3)
 Includes the Dark Reign: The List—Wolverine one-shot (written by Aaron, art by Esad Ribić, 2009)
 Includes the "Get Mystique (Slight Return)" short story (art by Jock) from Dark X-Men: The Beginning #3 (anthology, 2009)
 Wolverine by Jason Aaron Omnibus (collects #1–16, Wolverine vol. 3 issues, Wolverine: Manifest Destiny and all the one-shots and short stories, hc, 688 pages, 2011, ISBN 0-7851-5639-9)
 Wolverine vol. 4 (with Renato Guedes, Jefte Palo (#5.1), Daniel Acuña (#6–9), Goran Sudžuka (#15–16), Ron Garney (#17–19) and Steven Sanders + Billy Tan (#300–304), 2010–2012) collected as:
 Wolverine by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 3 (collects #1–9 and 5.1, tpb, 456 pages, 2014, ISBN 0-7851-8908-4)
 Includes the "Falling" short story (art by Renato Guedes) from Wolverine: Road to Hell (promotional one-shot, 2010)
 Includes the 6-issue spin-off limited series Astonishing Spider-Man & Wolverine (written by Aaron, art by Adam Kubert, 2010–2011)
 Wolverine by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 4 (collects #10–20 and 300–304, tpb, 408 pages, 2014, ISBN 0-7851-8909-2)
 Wolverine Goes to Hell Omnibus (collects #1–20, 5.1, 300–304, Astonishing Spider-Man & Wolverine and the short story from Wolverine: Road to Hell, hc, 984 pages, 2018, ISBN 1-3029-1159-7)
 X-Force Special: Ain't No Dog: "Hunters and Killers" (with Werther Dell'Edera, co-feature in one-shot, 2008) collected in X-Force by Craig Kyle and Chris Yost Volume 1 (tpb, 384 pages, 2014, ISBN 0-7851-8966-1)
 X-Men: Schism #1–5 (with Carlos Pacheco, Frank Cho, Daniel Acuña, Alan Davis and Adam Kubert, 2011) collected as X-Men: Schism (hc, 168 pages, 2012, ISBN 0-7851-5668-2; tpb, 2012, ISBN 1-84653-502-6)
 Wolverine and the X-Men (with Chris Bachalo, Nick Bradshaw, Jorge Molina, Mike Allred (#17), Steven Sanders (#20), David López (#24), Ramón K. Pérez, Giuseppe Camuncoli (#36–37) and Pepe Larraz, 2011–2014) collected as:
 Volume 1 (collects #1–4, hc, 112 pages, 2012, ISBN 0-7851-5679-8; tpb, 2012, ISBN 0-7851-5680-1)
 Volume 2 (collects #5–8, hc, 104 pages, 2012, ISBN 0-7851-5681-X; tpb, 2013, ISBN 0-7851-5682-8)
 Volume 3 (collects #9–13, hc, 112 pages, 2013, ISBN 0-7851-5999-1; tpb, 2013, ISBN 0-7851-6000-0)
 Volume 4 (collects #14–18, hc, 128 pages, 2012, ISBN 0-7851-6542-8; tpb, 2013, ISBN 0-7851-6543-6)
 Volume 5 (collects #19–24, tpb, 136 pages, 2013, ISBN 0-7851-6577-0)
 Volume 6 (collects #25–29, tpb, 112 pages, 2013, ISBN 0-7851-6599-1)
 Volume 7 (collects #30–35, tpb, 136 pages, 2014, ISBN 0-7851-6600-9)
 X-Men: Battle of the Atom (includes #36–37, hc, 248 pages, 2014, ISBN 0-7851-8906-8; tpb, 2014, ISBN 0-7851-8907-6)
 Includes X-Men: Battle of the Atom #2 (of 2) (written by Aaron, art by Esad Ribić, Giuseppe Camuncoli and Chris Bachalo, 2013)
 Volume 8 (collects #38–42 and Annual, tpb, 152 pages, 2014, ISBN 0-7851-6601-7)
 Wolverine and the X-Men by Jason Aaron Omnibus (collects #1–35, 38–42 and Annual, hc, 936 pages, 2014, ISBN 0-7851-9024-4)
 Amazing X-Men vol. 2 #1–6 (with Ed McGuinness and Cameron Stewart (#6), 2014) collected as Amazing X-Men: The Quest for Nightcrawler (tpb, 136 pages, 2014, ISBN 0-7851-8821-5)
 Wolverine: Japan's Most Wanted #1–13 (co-written by Aaron and Jason Latour, art by Paco Diaz and Alé Garza (#8–9), 2014) collected as Wolverine: Japan's Most Wanted (hc, 136 pages, 2014, ISBN 0-7851-8459-7)
 Ghost Rider vol. 4 (with Roland Boschi, Tan Eng Huat and Tony Moore (#33–35), 2008–2009) collected as:
 The War for Heaven: Book One (collects #20–32, tpb, 392 pages, 2019, ISBN 1-3029-1625-4)
 The War for Heaven: Book Two (includes #33–35, tpb, 336 pages, 2020, ISBN 1-3029-2341-2)
 Includes the 6-issue spin-off limited series Ghost Riders: Heaven's on Fire (written by Aaron, art by Roland Boschi, 2009–2010)
 Ghost Rider by Jason Aaron Omnibus (collects #20–35 and Ghost Riders: Heaven's on Fire #1–6, hc, 536 pages, 2010, ISBN 0-7851-4367-X)
 Black Panther vol. 3 #39–41: "See Wakanda and Die" (with Jefte Palo, 2008) collected as Secret Invasion: Black Panther (tpb, 96 pages, 2009, ISBN 0-7851-3397-6)
 American Eagle: Just a Little Old Fashioned Justice (with Richard Isanove, digital one-shot, 2008)
 First published in print as a feature in Marvel Assistant-Sized Spectacular #1 (anthology, 2009)
 Collected in Bloodstone and the Legion of Monsters (tpb, 312 pages, 2017, ISBN 1-3029-0802-2)
 Punisher MAX by Jason Aaron and Steve Dillon Omnibus (hc, 544 pages, 2014, ISBN 0-7851-5429-9) collects:
 Punisher MAX X-Mas Special (with Roland Boschi, one-shot, 2009) also collected in Punisher MAX: The Complete Collection Volume 6 (tpb, 376 pages, 2017, ISBN 1-3029-0739-5)
 Punisher MAX #1–22 (with Steve Dillon, 2010–2012) also collected as Punisher MAX: The Complete Collection Volume 7 (tpb, 512 pages, 2018, ISBN 1-3029-0912-6)
 Deadpool vol. 2 #900: "Close Encounters of the @*#$ed-Up Kind" (with Chris Staggs, co-feature, 2009) collected in Deadpool: Dead Head Redemption (tpb, 240 pages, 2011, ISBN 0-7851-5649-6)
 Immortal Weapons #1: "The Book of the Cobra" (with Mico Suayan and various artists, 2009) collected in Immortal Iron Fist: The Complete Collection Volume 2 (tpb, 496 pages, 2014, ISBN 0-7851-8890-8)
 Captain America: Who Won't Wield the Shield?: "Forbush Man: Forbush Kills!" (with Mirco Pierfederici, anthology one-shot, 2010) collected in Secret Wars Too (tpb, 208 pages, 2016, ISBN 1-3029-0211-3)
 The Avengers vs. Atlas #4: "My Dinner with Gorilla Man" (with Giancarlo Caracuzzo, co-feature, 2010) collected in Gorilla Man (tpb, 144 pages, 2010, ISBN 0-7851-4911-2)
 Ultimate Comics: Captain America #1–4 (with Ron Garney, 2011) collected as Ultimate Comics: Captain America (hc, 112 pages, 2011, ISBN 0-7851-5194-X; tpb, 2011, ISBN 0-7851-5195-8)
 The Incredible Hulk by Jason Aaron: The Complete Collection (tpb, 376 pages, 2017 ISBN 1-3029-0792-1) collects:
 Fear Itself #7: "Epilogue: Saturday" (with Mike Choi, co-feature, 2011)
 The Incredible Hulk vol. 3 #1–15 (with Marc Silvestri, Whilce Portacio, Jefte Palo, Steve Dillon (#8), Pasqual Ferry (#9), Tom Raney (#10), Dalibor Talajić (#11) and Carlos Pacheco (#12), 2011–2012)
 Avengers vs. X-Men (hc, 568 pages, 2012, ISBN 0-7851-6317-4; tpb, 384 pages, 2013, ISBN 0-7851-6318-2) includes:
 "Prololgue" (co-written by Aaron and Brian Michael Bendis, art by Frank Cho, in #0, 2012)
 "Chapter Two" (with John Romita, Jr., in #2, 2012)
 "Chapter Nine" (with Adam Kubert, in #9, 2012)
 "Chapter Twelve" (with Adam Kubert, in #12, 2012)
 AvX: VS (anthology):
 "The Invincible Iron Man vs. Magneto" (with Adam Kubert, in #1, 2012)
 "Angel vs. Hawkeye" (with John Romita, Jr., in #5, 2012)
 "Iron Fist vs. Iceman" (with Ramón K. Pérez, in #6, 2012)
 BrooklyKnight (with Mike Deodato, Jr., free promotional one-shot, 2013)
 Thor:
 Thor: God of Thunder (with Esad Ribić, Butch Guice (#6), Nic Klein (#12), Ron Garney, Das Pastoras (#18), Agustín Alessio (#24) and R. M. Guéra + Simon Bisley (#25), 2012–2014) collected as:
 Thor by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 1 (collects #1–18, tpb, 432 pages, 2019, ISBN 1-3029-1810-9)
 Thor by Jason Aaron: The Complete Collection Volume 2 (includes #19–25, tpb, 464 pages, 2020, ISBN 1-3029-2386-2)
 Also collects the 8-issue fourth volume of the Thor ongoing series (written by Aaron, art by Russell Dauterman and Jorge Molina (#5), 2014–2015)
 Also collects the 4-issue spin-off limited series Secret Wars: Thors (written by Aaron, art by Chris Sprouse and Goran Sudžuka (#2–3), 2015–2016)
 The Mighty Thor vol. 2 (with Russell Dauterman, Frazer Irving (#12), Steve Epting (#13–14), Valerio Schiti (#19–23) and James Harren (#701), 2016–2018) collected as:
 Thor by Jason Aaron and Russell Dauterman Volume 2 (collects #1–12, hc, 288 pages, 2017, ISBN 1-3029-0380-2)
 Thor by Jason Aaron and Russell Dauterman Volume 3 (collects #13–23 and 700–706, hc, 528 pages, 2019, ISBN 1-3029-1738-2)
 Includes the Generations: the Mighty Thor and the Unworthy Thor one-shot (written by Aaron, art by Mahmud Asrar, 2017)
 Includes the The Mighty Thor: At the Gates of Valhalla one-shot (written by Aaron, art by Ramón K. Pérez and Jen Bartel, 2018)
 The Unworthy Thor #1–5 (with Olivier Coipel and various artists, 2017) collected as The Unworthy Thor (tpb, 112 pages, 2017, ISBN 1-3029-0667-4)
 Thor vol. 5 (with Mike del Mundo, Christian Ward (#5–6), Tony Moore (#7), Lee Garbett (#11) and Scott Hepburn (#14), 2018–2019) collected as:
 God of Thunder Reborn (collects #1–6, tpb, 136 pages, 2018, ISBN 1-3029-1289-5)
 Road to War of the Realms (collects #7–11, tpb, 120 pages, 2019, ISBN 1-3029-1290-9)
 War's End (collects #12–16, tpb, 120 pages, 2019, ISBN 1-3029-1445-6)
 King Thor #1–4 (with Esad Ribić and various artists, 2019–2020) collected as King Thor (tpb, 112 pages, 2020, ISBN 1-3029-2102-9)
 A+X #3: "Black Panther + Storm" (with Pasqual Ferry, anthology, 2013) collected in A+X = Awesome (tpb, 144 pages, 2013, ISBN 0-7851-6674-2)
 Thanos Rising #1–5 (with Simone Bianchi, 2013) collected as Thanos Rising (hc, 136 pages, 2013, ISBN 0-7851-9047-3; tpb, 2013, ISBN 0-7851-8400-7)
 Original Sin:
 Original Sin #1–8 (with Mike Deodato, Jr., 2014) collected as Original Sin (hc, 392 pages, 2014, ISBN 0-7851-9069-4; tpb, 240 pages, 2015, ISBN 0-7851-5491-4)
 Original Sin #5.1–5.5: "Thor and Loki: The Tenth Realm" (co-written by Aaron and Al Ewing, art by Simone Bianchi and Lee Garbett, 2014)
 Collected as Original Sin: Thor and Loki — The Tenth Realm (tpb, 112 pages, 2014, ISBN 0-7851-9169-0)
 Collected in Original Sin Companion (hc, 968 pages, 2015, ISBN 0-7851-9212-3)
 Men of Wrath #1–5 (with Ron Garney, Icon, 2014–2015) collected as Men of Wrath (tpb, 144 pages, 2015, ISBN 0-7851-9168-2; hc, Image, 2018, ISBN 1-5343-0859-8)
 Star Wars vol. 4 (with John Cassaday, Simone Bianchi, Stuart Immonen, Mike Deodato, Jr. (#13–14), Mike Mayhew (#15, 20), Leinil Francis Yu, Jorge Molina and Salvador Larroca, 2015–2017) collected as:
 Volume 1 (collects #1–12, hc, 296 pages, 2016, ISBN 1-3029-0098-6)
 Vader Down (collects #13–14, Star Wars: Darth Vader #13–15 and the Star Wars: Vader Down one-shot, tpb, 152 pages, 2016, ISBN 0-7851-9789-3)
 All issues of the crossover — Star Wars vol. 4 #13–14, Star Wars: Darth Vader #13–15 and the Star Wars: Vader Down one-shot — are co-written by Aaron and Kieron Gillen.
 Volume 2 (collects #15–25, hc, 288 pages, 2017, ISBN 1-3029-0374-8)
 Volume 3 (collects #26–30 and 33–37, hc, 256 pages, 2018, ISBN 1-3029-0903-7)
 The Screaming Citadel (includes #31–32, tpb, 152 pages, 2016, ISBN 0-7851-9789-3)
 Includes the Star Wars: The Screaming Citadel one-shot (co-written by Aaron and Kieron Gillen, art by Marco Checchetto, 2017)
 Omnibus (collects #1–37, Star Wars: Darth Vader #13–15, Star Wars: Vader Down and Star Wars: The Screaming Citadel, hc, 1,296 pages, 2019, ISBN 1-3029-1537-1)
 Secret Wars: Weirdworld #1–5 (with Mike del Mundo, 2015) collected as Weirdworld: Warzones! (tpb, 112 pages, 2015, ISBN 0-7851-9891-1)
 Doctor Strange vol. 4 (with Chris Bachalo, Kevin Nowlan, Leonardo Romero (#11) and Frazer Irving (#17), 2015–2017) collected as:
 Volume 1 (collects #1–10 and the Doctor Strange: Last Days of Magic one-shot, hc, 280 pages, 2017, ISBN 1-3029-0432-9)
 Volume 2 (collects #11–20, hc, 272 pages, 2018, ISBN 1-3029-0897-9)
 Marvel Legacy (with Esad Ribić, Steve McNiven, Chris Samnee, Russell Dauterman, Alex Maleev, Ed McGuinness, Stuart Immonen, Pepe Larraz, Jim Cheung, Daniel Acuña, Greg Land and Mike Deodato, Jr., one-shot, 2017)
 The Avengers vol. 7 (with Ed McGuinness, Paco Medina, Sara Pichelli (#7), David Marquez, Andrea Sorrentino (#13 and 26), Jason Masters (#21), Stefano Caselli, Dale Keown (#26 and 39) and Javier Garrón, 2018–ongoing) collected as:
 The Final Host (collects #1–6 and the Free Comic Book Day 2018: The Avengers/Captain America special, tpb, 160 pages, 2018, ISBN 1-3029-1187-2)
 World Tour (collects #7–12, tpb, 160 pages, 2019, ISBN 1-3029-1188-0)
 War of the Vampires (collects #13–17, tpb, 136 pages, 2019, ISBN 1-3029-1461-8)
 War of the Realms (collects #18–21 and the Free Comic Book Day 2019: The Avengers/Savage Avengers special, tpb, 112 pages, 2019, ISBN 1-3029-1462-6)
 Challenge of the Ghost Riders (collects #22–25, tpb, 112 pages, 2020, ISBN 1-3029-2093-6)
 Starbrand Reborn (collects #26–30, tpb, 136 pages, 2020, ISBN 1-3029-2094-4)
 The Age of Khonshu (collects #31–37, tpb, 184 pages, 2021, ISBN 1-3029-2486-9)
 Conan the Barbarian vol. 3 #1–12 (with Mahmud Asrar and Gerardo Zaffino (#4 and 8), 2019–2020) collected as Conan the Barbarian by Jason Aaron and Mahmud Asrar (hc, 296 pages, 2021, ISBN 1-3029-2652-7)
 War of the Realms Omnibus (hc, 1,576 pages, 2020, ISBN 1-3029-2641-1) includes:
 War of the Realms #1–6 (with Russell Dauterman, 2019) also collected as War of the Realms (tpb, 192 pages, 2019, ISBN 1-3029-1469-3)
 War of the Realms: War Scrolls #1–3: "The God without Fear" (with Andrea Sorrentino, anthology, 2019) also collected in War of the Realms: Spider-Man/Daredevil (tpb, 112 pages, 2019, ISBN 1-3029-1928-8)
 War of the Realms: Omega: "God and the Devil Walk into a Church" (with Ron Garney, framing sequence in anthology one-shot, 2019)
 Valkyrie:
 Jane Foster: Valkyrie (co-written by Aaron with Al Ewing (#1–7) and Torunn Grønbekk (#8–10), art by CAFU, Pere Pérez (#6–7) and Ramon Rosanas (#9–10), 2019–2020) collected as:
 The Sacred and the Profane (collects #1–5 and the short prologue from the War of the Realms: Omega one-shot, tpb, 128 pages, 2020, ISBN 1-3029-2029-4)
 At the End of All Things (collects #6–10, tpb, 112 pages, 2020, ISBN 1-3029-2030-8)
 King in Black: Return of the Valkyries #1–4 (co-written by Aaron and Torunn Grønbekk, art by Nina Vakueva, 2021)
 The Mighty Valkyries #1–5 (co-written by Aaron and Torunn Grønbekk, art by Mattia de Iulis, 2021)
 Marvel Comics #1000: "Bloodbath" (with Goran Parlov, anthology, 2019)
 The Amazing Spider-Man: Full Circle: "Part Seven" (with Cameron Stewart, anthology one-shot, 2019)
 Incoming!: "The Avengers" (with Andrea Sorrentino, anthology one-shot, 2020) collected in Road to Empyre (tpb, 168 pages, 2020, ISBN 1-3029-2588-1)

 Image Comics 

 24Seven Volume 2: "This Mortal Coil" (with Miguel Alves, anthology graphic novel, 240 pages, 2007, ISBN 1-5824-0846-7)
 Pilot Season: Ripclaw (with Jorge Lucas, one-shot, Top Cow, 2007) collected in Pilot Season 2007 (tpb, 144 pages, 2008, ISBN 1-58240-900-5)
 Liberty Comics #2: "First Cens*r" (with Moritat, anthology, 2009) collected in CBLDF Presents: Liberty (hc, 216 pages, 2014, ISBN 1-6070-6937-7; tpb, 2016, ISBN 1-6070-6996-2)
 Southern Bastards (with Jason Latour; issues #12 and 18 are written by Latour and drawn by Chris Brunner, 2014–2018) collected as:
 Here Was a Man (collects #1–4, tpb, 128 pages, 2014, ISBN 1-63215-016-6)
 Gridiron (collects #5–8, tpb, 128 pages, 2015, ISBN 1-63215-269-X)
 Homecoming (collects #9–14, tpb, 128 pages, 2016, ISBN 1-63215-610-5)
 Gut Check (collects #15–20, tpb, 160 pages, 2018, ISBN 1-5343-0194-1)
 The Goddamned (with R. M. Guéra):
 The Goddamned #1–5 (2015–2016) collected as Volume 1: Before the Flood (tpb, 152 pages, 2017, ISBN 1-63215-700-4; hc, 2017, ISBN 1-5343-0318-9)
 The Goddamned: The Virgin Brides #1–5 (2020–2021) collected as Volume 2: The Virgin Brides (tpb, 144 pages, 2021, ISBN 1-5343-1720-1)
 Thought Bubble Anthology #6: "Earl Around the World: A Southern Bastards Short" (with Jason Latour, 2017)
 Sea of Stars (co-written by Aaron and Dennis Hallum, art by Stephen Green, 2019–ongoing) collected as:
 Lost in the Wild Heavens (collects #1–5, tpb, 136 pages, 2020, ISBN 1-5343-1495-4)
 The People of the Broken Moon (collects #6–10, tpb, 120 pages, 2021, ISBN 1-5343-1834-8)

 Інші видавництва 

 Country Ass-Whuppin': A Tornado Relief Anthology: "Ass Kicked in Alabama" (with Ryan Cody, one-shot, 12-Gauge Comics, 2012)
 Love is Love (untitled one-page story, with Jason Latour, anthology graphic novel, 144 pages, IDW Publishing, 2016, ISBN 1-6314-0939-5)
 Sound and Fury'' (co-written by Aaron and Ryan Cady, art by various artists, graphic novel, 144 pages, Z2 Comics, 2021, ISBN 1-9408-7835-7)

Примітки

Посилання 

 Jason Aaron's blog 
 
 Jason Aaron  at the Unofficial Handbook of Marvel Comics Creators

Інтерв’ю 

 Інтерв’ю подкасту Comic Geek Speak з Аароном з червня 2009 року  по грудень 2007 року 
 5 січня 2007 р. Інтерв'ю Джейсона Аарона  Джона Нікума
Автори коміксів
Американські автори коміксів
Marvel Comics
Атеїсти XX сторіччя
Атеїсти XXI сторіччя